В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-0, 3-6, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (Переможниця)
  Івонн Гулагонг (чвертьфінал)
  Венді Тернбулл (2-ге коло)
  Пем Шрайвер (2-ге коло)
  Гана Мандлікова (3-тє коло)
  Барбара Поттер (3-тє коло)
 Відсутня
  Міма Яушовець (2-ге коло)

 Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
 Енн Сміт (2-ге коло)
 Андреа Леанд (1-ше коло)
 Зіна Гаррісон (півфінал)
 Івонн Гулагонг (фінал)
 Розалін Нідеффер (3-тє коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International